Фи́дер (от  — кормилец; кормушка; питатель):
 Фидер в рыбной ловле — английская рыболовная донная снасть, а также способ ловли рыбы этой снастью.
 Фидер в радиотехнике — линия передачи, устройство, по которому осуществляется направленное распространение электромагнитных волн от источника к потребителю.
 Фидер в электроэнергетике — распределительная линия электропередачи, а также линия, соединяющая контактную сеть с тяговой подстанцией.
 Фидер в пейнтболе — контейнер и устройство для подачи шаров к пейнтбольному маркеру (оружию).
 Фидер в производстве электроники — питатель станка с ЧПУ, подающий к манипулятору электрорадиоэлементы.

См. также 
 Feeder — валлийская рок-группа

Примечания